The Ship – album di The Niro del 2012
 The Ship – album di Brian Eno del 2016